Марча може бити:

 Стара Марча
 Нова Марча
 Манастир Марча